Отдых на пути в Египет — сюжет в христианской живописи, изображающий Святое семейство отдыхающим (обычно на фоне пейзажа) во время их бегства в Египет от казней, устроенных царём Иродом.

 «Отдых на пути в Египет» — картина Караваджо (ок. 1597)
 «Отдых на пути в Египет» — картина Антониса ван Дейка (ок. 1640—1650)
 «Отдых на пути в Египет (Мадонна с куропатками)» — более поздняя картина Антониса ван Дейка (ок. 1640—1650)
 «Отдых на пути в Египет» — картина Герарда Давида (ок. 1515)
 «Отдых на пути в Египет» — картина Бартоломе Эстебана Мурильо.
 «Отдых на пути в Египет» — картина Пьера Франческо Мола (ок. 1640—1650)
 «Отдых на пути в Египет» («Отдых на пути в Египет со святым Франциском») — картина Корреджо (ок. 1520)

 «Отдых святого семейства на пути в Египет» — картина Аннибале Карраччи из собрания Государственного Эрмитажа

Картины по сюжетам Нового Завета